Röckel oder Roeckel ist der Familienname folgender Personen: 
 August Röckel (1814–1876), deutscher Dirigent und Komponist
 Elisabeth Röckel (1793–1883), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Joseph August Röckel (1783–1870), deutscher Opernsänger
 Louisabeth Röckel (verheiratete Mathes; 1841–1913), deutsche Schauspielerin
 Susanne Röckel (Pseudonym: Anne Spielmann; * 1953), deutsche Schriftstellerin und literarische Übersetzerin

Siehe auch:
 Röckl